Le championnat 2000-2001 de hockey sur glace d'Autriche a été remporté par l'EC KAC.

Saison régulière 
Classement
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Séries éliminatoires

Classement final 
 EC KAC
 EC VSV
 EHC Linz
 KSV Eishockeyklub
 HC Innsbruck
 EHC Lustenau
 EK Zell am See
 EC Graz 99ers
 EV Zeltweg
 DEK Klagenfurt

Statistiques individuelles

Effectif vainqueur

Références

Voir aussi 

2000-2001
Autriche
Sport en Autriche en 2000
Sport en Autriche en 2001